

Sigle 
 Young British Artists  – gruppo artistico britannico

Codici 
 YBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Banff, Alberta, Canada
 yba – codice ISO 639-3 della lingua yala